Крепостная улица — название улицы в ряде городов.

Армения 
 Прежнее название улицы Абовяна в Ереване

Россия 
 Крепостная улица — улица в Анапе.
 Крепостная улица — улица в Выборге.
 Крепостная улица — улица в Дербенте.
 Крепостная улица — улица в Ессентуки.
 Крепостная улица — улица в Кисловодске.
 Крепостная улица — улица в Крымске.
 Крепостная улица — улица в Петропавловске.

Украина 
 Крепостная улица — улица в Переяславе.